Lydia, az anatóliai Lüdia latinosan írt névalakja
 Lydia, egy Kr. e. 1. századi költemény
 Lydia, a Lídia név idegen nyelvű változata